Pertl ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Pertl (* 1996), österreichischer Skirennläufer
 Anton Pertl (* 1954), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Helmut Pertl (* 1969), österreichischer Musiker und Komponist
 Lukas Pertl (* 1995), österreichischer Triathlet
 Philip Pertl (* 1998), österreichischer Triathlet
 Roman Pertl (* 1988), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Pertl († 1716), Abt des Klosters Gotteszell
 Wolfgang Nikolaus Pertl (1667–1724), österreichischer Jurist; Schwiegervater von Leopold Mozart und Großvater von Wolfgang Amadeus Mozart

Siehe auch:
 Bertl